Cornelio Bentivoglio ist der Name folgender Personen:

* Cornelio Bentivoglio (General) (1519/1520–1585), italienischer Generalleutnant 
 Cornelio Bentivoglio (Kardinal) (1668–1732), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Carthago